3 miejscowości w Polsce: 
 Wierzbięcin – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Wierzbięcin – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk
 Wierzbięcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard